Тамара Фёдоровна Папина (27 марта 1927, Москва — 26 января 1996, Волгоград) — советская и российская артистка оперетты, народная артистка РСФСР.

Биография 
Тамара Фёдоровна Папина родилась 27 марта 1927 года в Москве. Училась в Государственном институте театрального искусства им. А. В. Луначарского. 

С 1951 года до конца жизни была солисткой Сталинградского театра музыкальной комедии (позже Волгоградского). За 44 года работы в театре сыграла сотни ролей, практически все ведущие партии классического и современного репертуара.

Умерла 26 января 1996 года. Похоронена в Волгограде на Димитриевском (Центральном) кладбище.

Награды и премии 
 Заслуженная артистка РСФСР (13.04.1959).
 Народная артистка РСФСР (15.01.1982).
 Почётный гражданин Волгограда (15.03.1993).

Работы в театре 
 «Поют сталинградцы» К. Листова — Зорька
 «Цыганский барон» И. Штрауса — Арсена
 «Фиалка Монмартра» И. Кальмана — Виолетта
 «Сильва» И. Кальмана — Сильва Вареску, княгиня Воляпюк
 «Марица» И. Кальмана — Марица, княгиня Божена
 «Свадьба в Малиновке» Б. Александрова — Трындычиха
 «Весёлая вдова» Ф. Легара — Ганна Главари
 «Баядера» И. Кальмана — Одетта Даримонд
 «Принцесса цирка» И. Кальмана — Теодора
 «Роз-Мари» Р. Фримля и Г. Стотхарта — Этель
 «Летучая мышь» И. Штрауса — Розалинда
 «Вольный ветер» И. Дунаевского
 «Цирк зажигает огни» Юрия Милютина — Лолита
 «Севастопольский вальс» К. Листова
 «Весна идет»
 «Продавец птиц»
 «Корневильские колокола» Робера Планкета

Память 
 Мемориальная доска установлена в Волгограде на доме по улице Краснознаменская, 8, где жила актриса. Надпись на ней гласит: «В этом доме с 1983 по 1996 годы жила Папина Тамара Федоровна — народная артистка РСФСР, Почетный гражданин города-героя Волгограда».
 Улица Папиной в Волгограде (бывший посёлок Горная Поляна).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники ГИТИСа
Персоналии:Волгоградский музыкальный театр
Похороненные на Димитриевском кладбище (Волгоград)